Os termos Firebird e fire bird podem se referir a:
 Fire bird - aves míticas associadas ao fogo.
 Firebird - um álbum musical da cantora australiana Natalie Imbruglia.
 Firebird - um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD).
 Pontiac Firebird - um modelo de automóvel da Pontiac.
 Mozilla Firebird - antigo nome do Mozilla Firefox.

Ver também
 Pássaro de Fogo

Desambiguação